Verhoeven ist der Familienname folgender Personen:

 Aimé Verhoeven (1935–2021), belgischer Ringer
 Anak Verhoeven (* 1996), belgische Sportkletterin
 Arnold Verhoeven (1905–1998), deutscher Bundestagsabgeordneter
 Dries Verhoeven (* 1976), niederländischer Theatermacher und Konzeptkünstler
 Frans Verhoeven (* 1966), niederländischer Endurorennfahrer
 Lis Verhoeven (1931–2019), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Luca Verhoeven (* 1979), deutscher Schauspieler
 Michael Verhoeven (* 1938), deutscher Filmregisseur
 Nicolas Verhoeven (1896–1981), niederländischer römisch-katholischer Bischof

 Rico Verhoeven (* 1989), niederländischer Kickboxer
 Senta Verhoeven (* 1941), österreichisch-deutsche Schauspielerin und Filmproduzentin, siehe Senta Berger
 Simon Verhoeven (* 1972), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Theodorus Verhoeven (1907–1990), niederländischer Missionar und Paläontologe
 Ursula Verhoeven-van Elsbergen (* 1957), deutsche Ägyptologin